Coppa Intercontinentale 1985 – edizione del torneo internazionale di calcio per club
 Coppa Intercontinentale 1985 – edizione del torneo internazionale di hockey su pista per club
 Coppa Intercontinentale 1985 – edizione del torneo internazionale di pallacanestro per club